Die 6. Leichtathletik-Afrikameisterschaften fanden vom 4. bis 8. August 1989 im Lagos National Stadium in Surulere in der Nähe der damaligen nigerianischen Hauptstadt Lagos statt.

Entscheidungen fielen in 23 Disziplinen für Männer und 18 Disziplinen für Frauen. Bei den Frauen gab es noch keine Wettbewerbe im 3000-Meter-Hindernislauf, im Dreisprung, im Stabhochsprung und im Hammerwurf.

Es nahmen 308 Athleten aus 27 Ländern teil. Hakim Toumi (ALG, Hammerwurf) siegte zum vierten Mal in Folge bei Afrikameisterschaften, ebenso wie die nigerianischen Männer in der 4-mal-100-Meter-Staffel. Außerdem verteidigten ihre Titel: Azzedine Brahmi (ALG, Hindernislauf), Yusuf Alli (NGR, Weitsprung), Mary Onyali (NGR, 100 m), Hassiba Boulmerka (ALG, 800 m und 1500 m), Maria Usifo (NGR, 400-Meter-Hürdenlauf), Lucienne N’Da (CIV, Hochsprung), Hanan Ahmed Khaled (EGY, Kugelstoßen) und Yasmina Azzizi (ALG, Siebenkampf).

Die erfolgreichste Nation im Medaillenspiegel war das Gastgeberland, das die Sprintwettbewerbe dominierte. Dahinter folgten Algerien und Kenia, das vor allem auf den Mittel- und Langstrecken Medaillen sammelte.

Resultate

100 m 
(Wind: −0,4 m/s)

(Wind: −0,9 m/s)

200 m 
(Wind: −1,2 m/s)

(Wind: −1,6 m/s)

400 m

800 m

1500 m

5000 m / 3000 m

10.000 m

Marathon

110 m Hürden / 100 m Hürden 
(Wind: ±0,0 m/s)

400 m Hürden

3000 m Hindernis

20 km Gehen / 5000 m Gehen

Hochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Stabhochsprung

Speerwurf

Diskuswurf

Kugelstoßen

Hammerwurf

4 × 100 m

4 × 400 m

Zehnkampf / Siebenkampf

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse der Leichtathletik-Afrikameisterschaften 1989 auf gbrathletics.com
 Website des Afrikanischen Leichtathletik-Verbands CAA

1989
Leichtathletikveranstaltung 1989
Afrikameisterschaften 1989
Sportveranstaltung in Surulere